Wilmot Township ist der Name folgender Townships:

in den Vereinigten Staaten:
 Wilmot Township (Arkansas)
 Wilmot Township (Michigan)
 Wilmot Township (Pennsylvania)

in Kanada:
 Wilmot Township (Nova Scotia)
 Wilmot Township (Ontario)